La Condamine steht für:

 La Condamine, Stadtbezirk von Monaco
 La Condamine-Châtelard, französische Gemeinde im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Charles Marie de La Condamine (1701–1774), französischer Wissenschaftler
 Pierre de La Condamine (1911–2007), französischer Historiker
 La Condamine (Mondkrater), benannt nach Charles Marie de La Condamine
 Rue La Condamine, Straße im 17. Arrondissement von Paris